Пагр (Pagrus) — рід риб родини Спарових (Sparidae)
 Пагр чорний (Acanthopagrus schlegelii)